Brudholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brudholmarna, Nykarleby, Österbotten, 
 Brudholmarna, Vasa, Österbotten,

Se även
Brudholmen

Robotskapade Finlandförgreningar